Mecze piłkarskiej drużyny A.C. Milan w rozgrywkach o Puchar Włoch oraz w pozostałych włoskich rozgrywkach pucharowych.

Mecze Pucharu Włoch

Mecze Superpucharu Włoch

Mecze Pucharu Ligi Włoskiej 
Jedyna edycja Torneo Estivo, zorganizowana w roku 1986.

Przypisy

Zobacz też 
 Puchar Włoch w piłce nożnej
 Superpuchar Włoch w piłce nożnej
 Coppa Italia (calcio)

Linki zewnętrzne 
 Historia Pucharu Włoch w serwisie RSSSF [dostęp 20 września 2007]

A.C. Milan